«Лабораторія Zillya!» — українська антивірусна лабораторія з центральним офісом в Києві, що спеціалізується на розробці антивірусного програмного забезпечення для ПК на базі операційних систем Microsoft Windows та мобільних пристроїв на базі ОС Android.

Рішення лабораторії використовуються в антивірусних продуктах під брендом Zillya! в Україні та під брендами інших компаній в 15 країнах світу, в тому числі в США, Бразилії, Індії.

Лабораторія працює в Україні з 2009 року., на міжнародному ринку — з 2011 року.

Власники та керівництво 
Власником лабораторії є українська компанія «ALLIT Service», заснована Олексієм Орловським. Технічним директором «ALLIT Service», та «Лабораторії Zillya!» є Олег Сич.

Продукти 

«Лабораторія Zillya!» розробляє рішення для захисту як домашніх користувачів, так і корпоративних мереж. Технологічними партнерами лабораторії є: Panda, OPSWAT, Sunbelt, AhnLAB, VirusTotal та інші.

Основа захисту даних всіх антивірусів Zillya! від усіх типів шкідливих програм базується на використанні актуальної вірусної бази, яка вміщує 15 млн вірусних сигнатур та сучасного модулю проактивного захисту.

Продукти для користувачів 
 Zillya! Антивірус 1.0 — антивірусна програма для захисту від вірусів та іншого шкідливого ПЗ;
 Антивірус Безкоштовний 2.0 — безкоштовна антивірусна програма з простим та зрозумілим інтерфейсом;
 Zillya! Антивірус 3.0 — базова антивірусна програма з проактивними технологіями захисту для домашнього ПК;
 Zillya! Інтернет Захист 3.0 — програма антивірусного захисту, що забезпечує підвищену безпеку при роботі в мережі Інтернет;
 Zillya! Total Security 3.0 — продукт з найвищим рівнем захисту від інтернет-загроз.
 Mobile Antivirus — перший безкоштовний український мобільний антивірус для Android;
 Zillya! LiveCD — рішення для відновлення нормальної роботи Windows після пошкодження вірусами;
 Zillya! Інтернет контроль — програма, що регламентує обмеження доступу в Інтернет іншим користувачам комп'ютера;
 Сканер — програма, що сканує комп'ютер на наявність вірусів.

Продукти для офісу 
Zillya! Антивірус для Бізнесу — комплекс захисних рішень для малого та середнього офісу із можливістю централізованого управління антивірусом;

Нагороди та досягнення 
4 листопада 2014 року Антивірус для Бізнесу отримав Експертний висновок ДССЗЗІ України, рівень оцінки Г-2

30 березня 2015 року Антивірусна лабораторія Zillya! спільно з освітнім ресурсом Prometheus запустили перший безкоштовний український інформаційний курс «Основи інформаційної безпеки»

Якість продуктів підтверджено технологічним партнером Лабораторії Zillya! — OPSWAT.

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки 

Виробники програмного забезпечення України
Підприємства, засновані 2009
Антивіруси
Засновані в Україні 2009